Plavecký bazén, nebo také plavecký stadion je stavba, která zadržuje přiváděnou vodu a slouží k rekreačnímu nebo sportovnímu plavání, potápění, popřípadě i dalším hrám a cvičení ve vodě. Plavecký bazén může být krytý se střechou, nebo otevřený. Stejně tak může být soukromý nebo veřejný. Může být postaven nad zemí, nebo v zemi. Může být vyhřívaný, nebo ne. Většinou je potřeba v něm čistit vodu, pro dezinfekci se pak obyčejně používá chlór či bazénová chemie.

Dozor nad bazénem má zpravidla plavčík.

Plavecké bazény mají obdélníkový tvar se standardní délkou 25 nebo 50 metrů. Bývají rozdělené do plaveckých drah. Krátké bazény (25metrové) jich mají šest nebo osm a dlouhé bazény jich mají 8 nebo 10.

Související články 
 Seznam plaveckých bazénů v Česku

Externí odkazy 
 

 
Plavání
Stavby